

Définition 
Le Résumé de Passage aux Urgences (RPU) est un recueil standardisé en France des données médicales issues des Services d'Accueil des Urgences, en milieu hospitalier.

Données renseignées 

 Code postal : code postal du patient
 Date de naissance : date de naissance du patient
 Mode d'entrée : mutation, transfert ou domicile
 Provenance : unité de soin de provenance du patient
 Transport : transport utilisé pour la venue (personnel, hélicoptère, ambulance, SMUR, etc.)
 Motif : motif de recours aux urgences pour la prise en charge du patient
 CCMU : état du patient et pronostic médical (Classification Clinique des Malades aux Urgences)
 Diagnostic principal : diagnostic principal de la CIM (classification internationale des maladies)
 Diagnostics associés : diagnostics associés de la CIM
 Actes : actes pratiqués selon la CCAM (Classification commune des actes médicaux)
 Sortie : date et heure de sortie du patient
 Mode de sortie : mutation, transfert, domicile ou décès avec la Classification du Groupe d’Etude Multicentrique des Services d’Accueil (GEMSA)
 Destination : unité de soin de destination du patient
 Orient : précise le devenir ou les circonstances associées

Références 

Informatique médicale